Пшибыслави́це () — наименование населённых пунктов в Польше.

 Пшибыславице — село в гмине Скала Краковского повята Малопольского воеводства;
 Пшибыславице — село в гмине Зелёнки Краковского повята Малопольского воеводства;
 Пшибыславице — село в Люблинском повяте Люблинского воеводства;
 Пшибыславице — село в гмине Голча Мехувского повята Малопольского воеводства;
 Пшибыславице — село в гмине Козлув Мехувского повята Малопольского воеводства;
 Пшибыславице — село в Опатувском повяте Светокшиского воеводства;
 Пшибыславице — село в Острувском повяте Великопольского воеводства;
 Пшибыславице — село в Прошовицком повяте Малопольского воеводства;
 Пшибыславице — село в Сандомирском повяте Светокшиского воеводства;
 Пшибыславице — село в Тарнувском повяте Малопольского воеводства;